Евге́ний Петро́вич Каси́мов (род. 21 апреля 1954, Коркино, Челябинская область) — русский писатель, поэт и драматург. Член Союза писателей России с 2003 года. Лауреат литературной премии «Ясная поляна» в 2012 году за книгу «Назовите меня Христофором» в номинации «XXI век».

Биография 
В 1976 году поступил на филологический факультет УрГУ, в период с 1981—1987 годы учился в московском Литературном институте им. Горького.

В 1999 году в соавторстве с Александром Шабуровым создал в Екатеринбурге первый в мире памятник Человеку-невидимке.

В период с 2005 по 2011 годы — депутат городской думы г. Екатеринбурга. В начале 2011 года вышел из партии «Единая Россия». Вступил в КПРФ (партийный билет № 0591397 от 14.02.2012 года), от которой в декабре 2011 года был избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области. 24 июня 2016 года вышел из КПРФ.

Список произведений 
 Стихи. Екатеринбург, 2001.
 Город-призрак: Стихи. Екатеринбург, 2002.
 Пьесы и инсценировки. Екатеринбург, 2002.
 Бесконечный поезд: Рассказы. Екатеринбург, 2003.
 Этнографические стихи. Екатеринбург, 2004.
 Блуждающее облако: Стихи. Екатеринбург, 2005.
 Казино доктора Брауна: Проза и стихи. Екатеринбург, 2006.
 Физиология Екатеринбурга: Сборник эссе и статей. Екатеринбург, 2009.
 Нескучный сад: Стихи. Екатеринбург, 2009.
 Сказка для Василисы. Екатеринбург, 2009.
 Один день депутата Денисова: Повесть. Екатеринбург, 2011.
 70: Стихи (в соав. с Ю. Казариным). Екатеринбург, 2011.
 Назовите меня Христофором. Повести и рассказы. Екатеринбург: Автограф, 2012.
 Медленное дерево. Стихи 1976-1981. Екатеринбург - Москва. Кабинетный ученый, 2018.
 Кинетоскоп. Стихи 2001-2018. Екатеринбург - Москва. Кабинетный ученый, 2018.

Примечания

Ссылки 
 Страничка на сайте Законодательного собрания Свердловской области
 Лауреаты’2012 литературной премии «Ясная поляна»
 Статья на litural.ru
 Евгений Касимов в Журнальном Зале: http://magazines.russ.ru/authors/k/kasimov

Депутаты Екатеринбургской городской думы
Выпускники Уральского государственного университета
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Русские писатели XXI века
Члены Союза писателей России
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области
Лауреаты премии «Ясная Поляна»
Члены КПРФ
Члены «Единой России»
Фестиваль «Аэлита»